Celso de Carvalho (músico) — músico português.
 Sebastião Celso de Carvalho — advogado e político brasileiro.

Desambiguação